Les grands espaces — девятый студийный альбом франкоканадской певицы Изабель Буле, выпущенный компанией Audiogram в ноябре 2011.

Список композиций

Бонусные композиции 
В ограниченном издании

Альбом 
Как и предыдущий альбом, Les grands espaces записан в стиле поп-фолк и кантри, и вместе с оригинальными композициями содержит кавер-версии и французские адаптации американских песен. Продюсером альбома выступил певец Бенжамен Бьоле, написавший к нему песню Voulez-vous l’amour?, и вместе с Изабель Буле исполнивший кавер-версию известного шлягера Summer Wine. Дуэтом с Долли Партон записана и песня True Blue из репертуара этой певицы.

По словам Изабели Буле, целью этого альбома было создать алхимический сплав американского кантри и великого французского варьете (Notre but était de créer l’alchimie entre country américaine et grande variété). По мнению обозревателя Le Figaro, такие попытки, в прошлом неоднократно предпринимавшиеся артистами-франкофонами, обычно терпели неудачу, но творческому дуэту Буле и Бьоле в целом удалось добиться некоторого успеха. Во Франции диск был прохладно встречен музыкальными снобами, не упустившими случая поиронизировать над сходством фамилий певицы и продюсера, и тем, что Бьоле поет на английском с французским акцентом. Он получил довольно плохую прессу, каковое обстоятельство продюсер объяснял тем, что люди в Европе путают кантри и вестерн (помимо прочего, Les grands espaces — французское название классического вестерна Билла Уайлера The Big Country («Большая страна»).

Смерть снобизму 
Монреальский двухнедельник Voir на этот раз поддержал релиз. Один из подзаголовков статьи назывался прямо — «Смерть снобизму». По поводу упреков в смешении «левого» (популярного) стиля Буле с его собственным, более интеллектуальным, Бенжамен Бьоле заявил, что не признает этого кастового деления музыки на левую и правую. «Мы играем музыку нашей мечты и все время пытаемся достичь этой мечты. Для некоторых личностей Les grands espaces окажется диском очень левым, но это не помешает ему стать популярным».

Я очень люблю её, эту музыку. Я слушал Джонни Кэша даже до того, как узнал, что это было кантри. Я совершенно не чувствую необходимости европеизировать диск. Но, видишь ли, маркетологи во Франции просят нас убрать слово «кантри», чтобы можно было представить альбом.

При этом создатели альбома хорошо представляли себе сложность задачи, поскольку, по словам Бьоле, для большинства французов представление о кантри ограничивается Эдди Митчеллом, а молодежь любит Бонни Принца Билли, но едва знает о Вилли Нельсоне.

По словам певицы, разница в «регистрах» не помешала их сотрудничеству, поскольку она не избегает интеллектуальной музыки, но иногда ей хочется вещей более легких. «Для меня Жюльен Клер и Ален Башунг — артисты одного уровня, которые просто выражают себя различным способом».

Успех альбома 
Дурные рецензии не помешали успеху альбома, ставшего золотым в Канаде и платиновым во Франции. В 2012 году композиция Fin octobre, début novembre номинировалась на премию Феликс в категории самой популярной песни, а концертное представление альбома — в категории спектакля года.

Чарты

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Альбомы Изабель Буле